België:
Noville (Luxemburg), een deelgemeente van Bastenaken in de provincie Luxemburg
Noville (Luik), een deelgemeente van Fexhe-le-Haut-Clocher in de provincie Luik
Noville-les-Bois, een deelgemeente van Fernelmont in de provincie Namen
Noville-sur-Mehaigne, een deelgemeente van Eghezée in de provincie Namen

Zwitserland:
Noville (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Vaud